

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Woodward – città della contea di Dallas, Iowa
 Woodward – città della contea di Woodward, Oklahoma
 Woodward – census-designated place della contea di Centre, Pennsylvania
 Woodward – township della contea di Clearfield, Pennsylvania
 Woodward – township della contea di Clinton, Pennsylvania
 Woodward – township della contea di Lycoming, Pennsylvania

Persone 
 Bob Woodward – giornalista statunitense
 Clive Woodward – ex rugbista a 15, allenatore di rugby e dirigente sportivo britannico
 Dani Woodward – attrice pornografica statunitense
 Duane Woodward – cestista statunitense
 Gabe Woodward – nuotatore statunitense
 George Woodward Wickersham – politico statunitense
 Joanne Woodward – attrice statunitense
 Robert Burns Woodward – chimico statunitense
 Sandy Woodward – ammiraglio britannico

Altro 
 Woodward – uva fragola

Pagine correlate

 Woodard